Дими́трий Смирно́в:

 Смирнов, Димитрий Александрович (1870—1940) — православный священнослужитель, священномученик.
 Смирнов, Димитрий Васильевич (1868—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Смирнов, Димитрий Николаевич (1951—2020) — священнослужитель Русской православной церкви, церковный и общественный деятель, миссионер.